Scottish Cup steht für folgende schottischen Pokalwettbewerbe:

 Scottish Cup (Eishockey), schottischer Eishockeypokal

schottische Fußballpokale:
 Scottish FA Cup, nationaler Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften
 Scottish League Cup für Teilnehmer der Scottish Football League und der Scottish Premier League
 Scottish League Challenge Cup für Mannschaften unterhalb der Scottish Premiership
 Drybrough Cup, nicht mehr ausgespielt